Inajá (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Inajá (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco